Радоњићи могу бити:

 Радоњић (презиме)

или:

 Радоњићи (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 , насеље у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Радоњићи (Травник), насеље у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Радоњић